Ordet sæd har flere betydninger eller specialiseringer:
 Sæd (korn) – "det såede", altså sædekornet.
 Sæd – handyrs kønsvæske.
 Sæd (skik) – gammelt ord for skik og brug (heraf usædelig, altså i modstrid med sæd, eller sædvanlig)

 Stednavne
 Sæd (bebyggelse) – en lille sønderjysk grænselandsby syd for Tønder
 Sæd (Stabelholm) – en landsby og kommune i Nordfrislands Kreds